Lara Fabian – pseudonimo di Lara Sophie Katy Crokaert cantautrice e compositrice italiana naturalizzata belga
 Lara Fabian – album di Lara Fabian del 1991
 Lara Fabian – album di Lara Fabian del 1999